Kaus ist der Familienname folgender Personen:

 Gina Kaus (1893–1985), österreichische Schriftstellerin, Übersetzerin und Drehbuchautorin
 Gracia-Maria Kaus (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Jan Kaus (* 1971), estnischer Schriftsteller
 Karl Kaus (1940–2015), österreichischer Prähistoriker, Landesarchäologe des Burgenlandes
 Klara Kaus (1903–1985), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Marita Kaus (1940–2010), deutsche Bildhauerin
 Max Kaus (1891–1977), deutscher Maler und Graphiker
 Willy Kaus (1900–1978), deutscher Unternehmer und Industrieller
 Wolfgang Kaus (1935–2018), deutscher Regisseur und Schauspieler

KAUS steht für:
 Austin-Bergstrom International Airport (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Qaus (englisch: Kaus), Hauptgott der Edomiter
 Kawous

Abkürzung